

Geografia

Austria 
 Himberg – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung

Niemcy 
 Himberg – dzielnica Bad Honnef